Торшві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на схід від Парижа, 55 км на південний схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 134,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Торшвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Торшвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Торшвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)]
 [ Розташування муніципалітету Торшвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торшвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель